Фа́ція  ( — обличчя) — науковий термін, який використовується в декількох природничих науках. Фація — основна систематична одиниця в геології, геохімії, седиментології і палеогеографії, як вид — в зоології. Крім того, використовується у ґрунтознавстві, ландшафтознавстві, ботаніці, біогеографії.

 Фація (фізична географія). У фізичній географії — елементарна складова частина ландшафту — ділянка території з характерними для неї однорідною літогенною основою, рельєфом, мікрокліматом, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Інколи можна спостерігати мутацію фацій (мутаційна шаруватість).
 Фація (геологія). У геології:
 умови відкладення  осадової породи ( озерні,  лагунові,  морські)
 Фація (геохімія) — сукупність фізико-хімічних умов середовища, що визначають характер седиментації і діагенезу осадів.
  Пласт або свита пластів, що відрізняються на всьому протязі однаковими  літологічними властивостями і включають однакові Скам'янілості.
 Фація метаморфізму — сукупність  метаморфічних гірських порід різного складу, але з однаковими умовами утворення.
 Комплекс  гірських порід, що утворилися в чітко визначених фізико-географічних умовах і характеризуються специфічними літологічними,  палеонтологічними та іншими особливостями.
 Фація мінеральна — асоціація мінеральних комплексів, які утворились за однакових умов температури та тиску.
 Мінералогічні фації глибинності — сукупність парагенезисів мінералів.
 Фація (ландшафтознавство) — елементарний природно-територіальний комплекс, найменша морфологічна складова частина географічного ландшафту.
 Фація (ґрунтознавство) — частина ґрунтово-біокліматичного пояса, ґрунтової зони або підзони.
 Фація (біогеографія) — ділянки з незначними відмінностями умов місцепроживання всередині одного і того ж біотопу.
 Фація (ботаніка) — таксономічна категорія в фітоценології.
 Сейсмофація — сейсмічна фаціальна одиниця

Див. також 
 Топофації
 Фаціальний аналіз